Красо́тки может означать:

Фильмы 
 Красотки (фильм, 1961) (также известен как Les Belles) — фильм с Линдой Линь Дай и Питером Чэнь Хо.
 Красотки (фильм, 1998) (оригинальное название Bimboland) — фильм с участием Жерара Депардьё.
 Красотки (фильм, 2005) — фильм Седрика Клапиша, сиквел фильма «Испанка».
 Красотки (сериал, 2014) — 4-серийный сериал Сергея Кешишева.

В зоологии 
 Красотки (семейство) — семейство насекомых из подотряда равнокрылых отряда стрекоз.
 Красотки (род) — род стрекоз из семейства красоток.

См. также 
 Красотка (значения)